Урути может означать:

Топонимы 
  — населённый пункт в регионе Таранаки, на Северном острове Новой Зеландии.

Персоналии 
 Урути, Хосе Рамон (1739—1803) — инженер-генерал испанской службы, автор ряда фортификационных сооружений.